Anidrum radians är en flockblommig växtart som beskrevs av R.E.Kunze. Anidrum radians ingår i släktet Anidrum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
radians